Yushu kan avse följande platser i Kina:

 Yushu – autonom prefektur för tibetaner i Qinghai-provinsen
 Yushu, Yushu  – härad i föregående
 Yushu Batang  – flygplats
 Jordbävningen i Yushu 2010
 Yushu, Changchun – stad på häradsnivå under Chamgchun, Jilin-provinsen

 Yushu Xiang – socknar i Heilongjiang
 Yushu (socken i Kina, Heilongjiang, lat 46,02, long 125,25)
 Yushu (socken i Kina, Heilongjiang, lat 45,59, long 126,46)
 Yushu (sockenhuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 41,64, long 124,82) – socken i Liaoning-provinsen

 Yushu Gou – vattendrag i Xinjiang-regionen